Еле́на (Ля́ля) Ива́новна Во́льская (род. 30 августа 1923, Екатеринослав, Украинская ССР, СССР — 4 апреля 1998, Москва, Россия) — советская актриса.

Биография 

Елена Вольская родилась 30 августа 1923 года.

В 1950 году окончила ВГИК (курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой). С 1950 по 1983 годы играла в Театре-студии киноактёра. Снялась более чем в ста фильмах, главным образом в эпизодических ролях.

После ухода из Театра киноактёра, Елена Ивановна два года отработала музейным работником в Государственном литературном музее.

Последние годы жизни Вольская жила очень уединённо, ни с кем не общалась.

Похоронена на Пятницком кладбище.

Фильмография 

 1949 — Кубанские казаки
 1951 — Спортивная честь
 1951 — Пржевальский — Катя
 1954 — Анна на шее
 1954 — Верные друзья — зрительница в клубе водников (нет в титрах)
 1955 — Чужая родня — Глазычева
 1956 — Полюшко-поле
 1956 — Первые радости — Глаша
 1957 — Они встретились в пути — эпизод
 1957 — Случай на шахте восемь — Лизочка, работница шахты
 1958 — Стучись в любую дверь
 1959 — Муму
 1959 — Баллада о солдате — деревенская женщина
 1960 — Трижды воскресший — секретарша (нет в титрах)
 1961 — Битва в пути — секретарша
 1961 — Воскресение
 1961 — Ночь без милосердия — эпизод
 1962 — Без страха и упрёка — эпизод
 1964 — Живёт такой парень
 1964 — Жили-были старик со старухой — почтальон
 1965 — Время, вперёд!
 1965 — Мы, русский народ — крестьянка
 1965 — Чёрный бизнес — Кармела, сбытчица «левых» изделий
 1966 — Человек без паспорта
 1966 — Сказка о царе Салтане
 1966 — Одни
 1967 — В горах моё сердце
 1970 — Меж высоких хлебов
 1971 — Достояние республики
 1971 — Седьмое небо
 1971 — Телеграмма — приёмщица в химчистке
 1971 — Тени исчезают в полдень
 1971 — Ехали в трамвае Ильф и Петров — пассажирка трамвая
 1971 — Сквозь ледяную мглу
 1972 — Человек на своём месте — Евдокия Филипповна
 1972 — Пётр Рябинкин — эпизод
 1973 — Иван Васильевич меняет профессию
 1973 — Нейлон 100 %
 1973 — За час до рассвета — баба с гусями (нет в титрах)
 1974 — Земляки
 1974 — Кыш и Двапортфеля
 1974 — Помни имя своё
 1974 — Три дня в Москве
 1974 — Романс о влюблённых
 1974 — Фронт без флангов
 1975 — Не может быть! — цветочница
 1976 — Слово для защиты
 1976 — «Сто грамм» для храбрости…
 1976 — Легенда о Тиле
 1977 — Солдат и слон — эпизод
 1978 — Живите в радости — пекарь
 1979 — Недопёсок Наполеон III — работница зверофермы
 1979 — Москва слезам не верит — консьержка в высотке
 1979 — Отец и сын
 1979 — Утренний обход
 1979 — Безответная любовь — эпизод
 1980 — Вечерний лабиринт — уборщица 1981 — Факты минувшего дня — санитарка 1983 — Чучело — бабка 1983 — Букет фиалок — воспитатель в детском доме''

Примечания

Ссылки 
 Вольская Елена Ивановна. Биография. Сайт Алексея Тремасова

Выпускники ВГИКа
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные на Пятницком кладбище